Knud Hansen henviser til flere artikler:

 Kurt Hansen (politiker) (født 1948) – bogbinder og tidligere politiker fra VS
 Kurt "Røde" Hansen (født 1951) – landsholdsspiller i fodbold. Spillede for Nakskov Boldklub.
 Kurt Hansen (fodboldtræner) (født 1966) – fodboldtræner og tidl. fodboldspiller for Svendborg fB
 Kurt Hansen (fodboldspiller) (født 1945) – fodboldspiller, der bl.a. spillede to kampe Danmarks U/19-fodboldlandshold